Morace ist der Nachname von

 Carolina Morace (* 1964), Fußballtrainerin
 Ernest Morace (* 1766; † 19. Jh.), Kupferstecher